Rui Águas (autocoureur) (1972)
Rui Águas (voetballer) (1960)